Провінція Чолла
Південна провінція Чолла
Північна провінція Чолла